

Semifinais
HIFK Helsinki 1-1 HJK Helsinki

Reipas Viipuri 1-6 PUS Helsinki

replay
HIFK Helsinki 3-2 HJK Helsinki

Final
 PUS Helsinki 4-0 HIFK Helsinki

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol